Unterseeboot 88 ou U-88 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 88, de type Mittel U, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été lancé en 1916 durant la Première Guerre mondiale et qui a été coulé le . Son commandant, Walther Schwieger, est celui dont le sous-marin U-20 a torpillé le RMS Lusitania le .
Durant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un  autre sous-marin avec un nom similaire :
Unterseeboot UB-88, un sous-marin de type UB III, lancé en 1917 et qui s'est rendu le  ; réutilisé pour une exhibition aux États-Unis; désarmé à San Pedro en Californie le  après avoir été utilisé comme navire-cible par le USS Wilkes (DD-67). 
L'Unterseeboot 88, un sous-marin de type VII.C, a été lancé en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940